Anglosaské jméno či příjmení Hill nese více osobností:

rodná jména osob
 Hill Harper rozený jako Francis Harper (1966) – americký herec

příjmení
 Albert Hill (1889–1969) – britský atlet
 Andrew Hill (1931–2007) – americký jazzový klavírista
 Archibald Hill (1886–1977) – anglický fyziolog
 Becky Hill (* 1994) – britská zpěvačka a skladatelka
 Benny Hill (1924–1992) – britský herec a komik
 Bernard Hill (* 1944) – anglický herec
 Brin Hill – americký filmový scenárista, režisér a producent
 Christopher Hill (1912–2003) – anglický historik
 Clint Hill (* 1932) – agent Tajné služby Spojených států amerických
 Damon Hill (* 1960) – britský pilot Formule 1, mistr světa, syn Grahama Hilla
 Dave Hill (* 1946) – anglický hudebník
 David Octavius Hill (1802–1870) – skotský malíř, litograf a průkopník fotografie
 Debra Hillová (1950–2005) – americká filmová producentka a scenáristka
 Dusty Hill (* 1949) – americký zpěvák a baskytarista
 Faith Hill (* 1967) – americká zpěvačka
 George Roy Hill (1921–2002) – americký režisér
 George William Hill (1838–1914) – americký astronom a matematik
 Graham Hill (1929–1975) – anglický pilot Formule 1, dvojnásobný mistr světa, otec Damona Hilla
 Ian Hill (* 1952) – anglický basista heavymetalové skupiny Judas Priest
 James Hill (filosof) (1964) – český historik filosofie britského původu
 James Hill (režisér) (1919–1994) – britský režisér a producent
 Joe Hill (1879–1915) – americký levicový aktivista
 Joe Hill (spisovatel) (* 1972) – americký spisovatel
 Jonah Hill (* 1983) – americký herec, režisér, producent, scenárista, komik a dabér
 Jonathan Hill (* 1960) – britský politik
 Lauryn Hill (* 1975) – americká zpěvačka a písničkářka
 Levi Hill (1816–1865) – americký politik a daguerrotypista
 Lynn Hill (* 1961) – americká horolezkyně, sportovní lezkyně a bouldristka
 Martina Hillová (* 1974) – německá herečka
 Montero Lamar Hill (* 1999) – americký a jihoafrický rapper, zpěvák a textař
 Napoleon Hill (1933–1970) – americký publicista
 Octavia Hillová (1838–1912) – britská sociální pracovnice
 Phil Hill (1927–2008) – americký automobilový závodník a pilot Formule 1, mistr světa
 Robert Hill (1899–1991), známý jako Robin Hill – britský biochemik
 Ron Hill (1938–2021) – britský atlet, běžec
 Terence Hill, vlastním jménem Mario Girotti (1939) – italsko-německo-americký herec
 Tom Hill (* 1950) – britský hudebník a skladatel
 Walter Hill (* 1942) – americký režisér
 Wills Hill, 1. markýz z Downshire (1718–1793) – britský státník

jiné významy
 Hill (kráter) – kráter na Měsíci
 Boot Hill – italská westernová komedie z roku 1969
 Cypress Hill – hudební skupina
 Fanny Hill neboli Memoirs of a Woman of Pleasure – erotický román anglického spisovatele Johna Clelamda
 Hill-climbing – gradientní algoritmus
 Hill County – rozcestník
 Hill F1 – bývalá stáj Formule 1
 Hillotypie – první barevný fotografický proces (1850)
 Letiště Londýn Biggin Hill – London Biggin Hill Airport, původně RAF Biggin Hill – letiště poblíž Biggin Hill v londýnském obvodu Bromley
 Notting Hill – část Londýna
 ''Notting Hill (film) – britský film z roku 1999
 Otse Hill – hora v jižní Africe
 Silent Hill – série počítačových her
 Silicon Hill – klub Studentské unie ČVUT na kolejích na pražském Strahově
 Town Hill – kopec v souostroví Bermudy

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení